Billingsley kan syfta på följande:

 Billingsley, Alabama, ort i USA
 Billingsley, Shropshire, ort i England, Storbritannien